Vidar puede hacer referencia a:

Personas 
 Kjetil-Vidar Haraldstad (1973-), baterista de las bandas noruegas de black metal Satyricon y 1349.
 Vidar Helgesen (1968-), diplomático noruego y político por el Partido Conservador.
 Vidar Riseth (1972-), exfutbolista noruego.

Miscelánea 
 Vidar, hijo de Odín y la giganta Gríðr en la mitología nórdica.